Mahon může být:

 Maó-Mahón – hlavní město ostrova Menorca
 Jim Mahon Memorial Trophy – hokejová trofej
 mahónie – druh okrasné rostliny též nazývaný jako mahon

příjmení
 Patrice de Mac-Mahon (1808–1893) – francouzský maršál a třetí prezident Francie